La Beta Ethniki 2005-2006 è la 47ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse alla Super League 2006-2007
      Retrocesse in Gamma Ethniki 2006-2007

Note 

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2005
Calcio nel 2006